

Mécanisme 

 Cliquet : mécanique
 Effet cliquet : effet mécanique et terme utilisé dans de nombreux domaines

Personnalités 

 Michel Cliquet (1947-) : écrivain belge
 Henri Cliquet-Pleyel : compositeur français
 Étienne Cliquet : artiste d'art contemporain français
 Charles Cliquet : résistant, compagnon de la Libération
 Solange Cliquet, née Hubert : résistante du réseau Pat O'leary, membre des FFI